Heras puede hacer referencia a:
 Heras (Jonia), antigua colonia griega de Jonia.
 Heras (Cáceres), localidad del municipio de Casares de las Hurdes, provincia de Cáceres, España.
 Heras de Ayuso, municipio de la provincia de Guadalajara, España.
 Heras (Cantabria), localidad del municipio de Medio Cudeyo, Cantabria, España.
 Departamento Las Heras, división administrativa de la provincia de Mendoza, Argentina;
 Partido de General Las Heras, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Las Heras (Mendoza), ciudad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 Las Heras (Santa Cruz), ciudad de la provincia de Santa Cruz, Argentina;
 General Las Heras (Buenos Aires), localidad del partido de General Las Heras, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa General Juan G. Las Heras, localidad del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Las Heras (Asturias), lugar de la parroquia de San Claudio, concejo de Oviedo, Asturias, España;
 Las Heras de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia, España;

Otros 
 Juan Gregorio de Las Heras, militar y gobernador de la provincia de Buenos Aires;
 Avenida General Las Heras, calle de la ciudad de Buenos Aires;
 Las Heras (Subte de Buenos Aires), estación del subte de Buenos Aires;
 Calle General Las Heras, calle en el Parque Batlle de Montevideo.